O Enhanced Operating System (EOS) é um sistema operacional gratuito e livre (GPL), desenvolvido no Brasil pela empresa BRconnection®.

Embora desenvolvido específicamente para os produtos da empresa, visando substituir o BRMAlinux, uma plataforma baseada em Red Hat Enterprise 3.0, também pode ser utilizado em qualquer outro projeto, quer pessoal, acadêmico ou comercial.

A atual versão utiliza o núcleo Linux 2.6 e um instalador próprio também de licença livre (GPL). Diferencia-se do seu antecessor por ter maior controle sobre o instalador, oferecer maior suporte a hardwares e periféricos, e por ter menor quantidade de pacotes instalados, o que o torna mais leve, estável e seguro, garantindo melhor desempenho.

Licença
O EOS é composto por linux sob licença GPL, os pacotes RPMS que compõem a distribuição no geral são (GPL) ou gratuitos sob outras licenças (depende de cada pacote) e o instalador foi desenvolvido pela BRconnection sob licença BSD.

História
O EOS foi criado a partir do zero seguindo o projeto do e-book Linux From Scratch como referência. Hoje o projeto tem seus próprios métodos e segue o caminho próprio.
A idéia de criar um instalador inteiro sem utilizar outros como referência partiu da necessidade de facilitar a vida de técnicos que pouco conhecem de desenvolvimento e que em muitos casos precisam de uma distribuição Linux personalizada. Com esse objetivo, ele foi desenvolvido de modo que qualquer pessoa com conhecimentos básicos em shell script possa desenvolver seus próprios roteiros de instalação. O instalador permite ser alterado em tempo de instalação, que facilita muito a vida de quem está desenvolvendo.

Equipe
Edison Figueira Junior - Autor e Mantenedor
Nataniel Santos - Mantenedor
Cleber Souza Brandão - Mantenedor
Felipe Pereira dos Santos - Mantenedor
Marcos Aurélio Rodrigues - Colaborador
Rodrigo Ribeiro Montoro - Colaborador

Versões
 Versão estável - 1.3.10 (Out/2011)
 Versão do linux - 2.6.36.2-6

Ver também
 Linux

Ligações externas
BRConnection desenvolve novo sistema
Website BRConnection
Operating System
Website do programa, com os códigos-fonte
Website oficial do EOS

Sistemas operativos